Das Adjektiv venezianisch, auch venetianisch, kann sich beziehen auf:
 die Stadt Venedig
 die historische Republik Venedig
 das Venezianische, den Stadtdialekt Venedigs, der zum romanischen Venetischen gehört.
 Venezianische Gotik, ein Baustil

Siehe auch: